Gerald Fitzgerald (1894-1969) – prete statunitense
Gerald FitzGerald, XV conte di Desmond (c. 1533-1583) – nobile irlandese
Gerald FitzGerald, VIII conte di Kildare (morto nel 1513) – nobile irlandese
Gerald FitzGerald, IX conte di Kildare (c. 1487-1534) – nobile irlandese
Gerald FitzGerald, XI conte di Kildare (1525-1585) – nobile irlandese
Gerald FitzGerald, V duca di Leinster (1851-1893) – nobile irlandese